

Дракинське сільське поселення — сільське поселення, Лискинський район, Воронезька область
 Дракинське сільське поселення — сільське поселення, Торбеєвський район, Мордовія